Humankind – videogioco del 2021 sviluppato da Amplitude Studios
 Humankind – singolo dei Coldplay del 2022